Damasco — capital da Síria
 Damasco (distrito) — subdivisão da Síria
 Damasqueiro — árvore cujo fruto é o damasco
 Damasco (tecido)
 Aço damasco